Denne liste over fredede fortidsminder i Nordfyns Kommune viser alle fredede fortidsminder i Nordfyns Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Nordfyns Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Nordfyns Kommune
Nordfyns Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments